Элино́р Джейн Монде́йл (; 19 января 1961, Миннеаполис, Миннесота, США — 17 сентября 2011, Прайор-Лейк, Миннесота, США) — американская актриса, журналистка, теле- и радиоведущая.

Биография

Ранние годы: Рождение, семья и образование 
Элинор Джейн Мондейл родилась 19 января 1961 года в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) в семье политика Уолтера Мондейл (род.1928) и его жены  (Адамс; род.1930), которые женаты с 27 декабря 1955 года. У Элинор было два брата, старший и младший — политик  (род.1957) и адвокат Уильям Мондейл (род.1962). У Мондейл было трое племянников, дети её старшего брата Теда от бывшей жены Пэм.

В старших класса средней школы Элинор училась в Школе-интернате Святого Тимоти, что за пределами Балтимора (штат Мэриленд, США). После окончания , что в  (округ Сент-Лоуренс, штат Нью-Йорк), Мондейл переехала в Голливуд (штат Калифорния), чтобы начать там свою карьеру.

Карьера

Актёрская карьера 
Элинор бросила колледж в 1981 году, чтобы переехать в Голливуд. Мондейл некоторое время работала в качестве статиста и у неё была роль счётчика в банке в телесериале «» в эпизоде «Заложники».

Затем, Элинор вернулась в колледж, который окончила в 1982 году.

В январе 1983 года Элинор вернулась в Голливуд, где сыграла ещё несколько небольших ролей в телесериалах: репортёра в «» в эпизоде «Наследие» (1983), доктора Фейрмонт в «Трое — это компания» в эпизоде «Тату Джека» (1987) и телеведущую в «Династии» в эпизоде «Дом у дороги» (1985).

Элинор была постоянным гостем «» телеканала E! в конце 1990-х—начале 2000-х годов.

Журналистская карьера 

Элинор начала журналистскую карьеру в Лос-Анджелесе и была принята работать на телеканал «KABC-TV» в 1985 году, с которого ушла в конце этого же года. Вскоре после увольнения Мондейл переехала в Чикаго, где получила работу репортёра на радио «WMAQ (AM)». Мондейл также работала на других радиостанциях, включая «WCFS-FM» Within a few months the show began airing in national syndication, with Mondale working as its Midwest correspondent..

В 1986 году Элинор подписала годичный контракт с радиостанцией «WGN (AM)», чтобы выступить в качестве постоянного автора программы.

В начале 1987 года Элинор присоединилась к «WCCO-TV», где вела утренние новости. В июне 1987 года Мондейл стала со-ведущей утреннего шоу станции, наряду с Джоном Фишер.

В начале 1988 года Элинор взяла отпуск для сотрудничества с чикагским писателем над книгой о детях президентов США.

В июне 1989 года Мондейл устроилась на работу в Миннеаполисе в качестве развлекательного репортёра для «WCCO-TV».

В течение 1990-х годов Мондейл работала на других различных радиостанциях.

В 2006 году, после 1-й победы Элинор на раком мозга, она подписала контракт с «WCCO-AM» и стала его ведущей. В марте 2009 года она покинула работу из-за сильного ухудшения здоровья в связи с раком.

Личная жизнь

Отношения, замужества и работа в Белом доме 
После окончания , Элинор быстро заработала репутацию «дикого ребёнка» в СМИ, хотя сама она утверждала, что многие слухи было необоснованными.

В 1979 году, на съёмках фильма «», Элинор познакомилась с Арнольдом Шварценнегером (род.1947), где он играл одну из главных ролей «красивого незнакомца», а она была помощником кинопроизводства. Некоторое время молодые люди находились в романтических отношениях, несмотря на разницу в возрасте в 12 лет.

9 апреля 1988 года, через несколько лет после расставания с Арнольдом, 28-летняя Элинор вышла замуж за 30-летнего футболиста  (род.1957). В августе 1989 года, после 16-ти месяцев брака, Ван Хорн подал на развод с Мондейл.

В 1990 году, через несколько месяцев после развода с Китом, Элинор встречалась с рок-музыкантом Уорреном Зивон (род.1947—ум.2003), вместе с которым путешествовала в его туре по Австралии.

После расставания с Уорреном, Элинор встречалась с футбольным путевым обходчиком  (род.1947).

Вскоре после расставания с Уорреном, 21 июня 1991 года, 31-летняя Элинор вышла замуж во второй раз за DJ Грега Малбан, наиболее известного как Грег Тандер. В ноябре того же года их пятимесячный брак окончился разводом.

В 1998 году Элинор была названа Starr Report после встречи с Президентом Клинтоном 7 декабря 1997 года в Белом доме, в то время как его любовница, Моника Левински, ждала в Белом доме 40 минут. Во время ожидания Левински офицер ФСБ, по сообщениям, сказал ей, что Клинтон встречался с Мондейл, чем побудил в ней ярость. Левински штурмовала далеко, позвонила и ругала  по телефону-автомату. Карри, в свою очередь, «трясущимися руками и чуть не плача», сказала офицерам, что Клинтон «разгневан» из-за того что они сказали Левински о Мондейл и предупредил, что «кто-то может быть уволен».

Раннее, в 1996 году, ряд публикаций, в том числе и «The Washington Post», сообщили, что у Элинор был роман с Клинтоном, но она опровергла это. «Забавно, каждый раз, когда я видела президента было, по-крайне мере, пять человек в комнате. Я не думаю, что мы могли бы провести так называемое „дело“ прямо перед Барброй Стрейзанд и подобными людьми!».

В 1999 году Элинор продала свой дом в Лос-Анджелесе и переехала в Нью-Йорк, чтобы быть рядом со своим женихом — пластическим и реконструктивным хирургом Джо ДеБеллисом.

Позже Элинор рассталась с ДеБеллисом и начала встречаться с композитором , который 15 июня 2005 года стал третьим мужем 44-летней Мондейл. Супруги жили на маленькой ферме в Миннесоте, где у них были миниатюрные лошади. Брак Элинор с Чаном был самым длительным из всех трёх и длился 6 лет и 2 месяца до её смерти в сентябре 2011 года. У Мондейл не было детей, но брак с Полингом сделал её мачехой его троих детей от бывшей жены Терри — сына Чэндлера-младшего (род.1983) и дочерей Мэдди (род.1987) и Оливии (род.1989).

Болезнь и смерть 
После приступа судороги в июне 2005 года Элинор была диагностирована с раком мозга. Летом 2006 года рак находился в стадии ремиссии, но в феврале 2008 года небольшая опухоль вернулась и Мондейл обратилась за лечением в «Клинику Майо».

Элинор была вновь диагностирована с раком мозга в августе 2009 года и в этом же месяце она перенесла операцию по удалению опухоли. Несмотря на старания врачей 51-летняя Мондейл скончалась 17 сентября 2011 года в Миннесоте после 6-ти лет борьбы с болезнью.

Фильмография 

актриса

помощник кинопроизводства
  — "/The Villain

Примечания

Ссылки 
 
 Элинор Мондейл на сайте Кинопоиск
 

Радиоведущие США
Умершие от опухоли мозга
Дети вице-президентов США